Die Nature’s Way Sydney Tennis International 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 3. März 2013 in Sydney, Australien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Sydney